Joaquim Lopes (ator)‎ — brasileiro de nome completo Joaquim Santos Couceiro Lopes
Joaquim Lopes (pintor) — português de nome completo Joaquim Francisco Lopes
Joaquim Lopes (patrão de salva-vidas)‎ — português mais conhecido por Patrão Joaquim Lopes

Ou ainda:
Joaquim Francisco Lopes — pioneiro e desbravador brasileiro da região leste do sul de Mato Grosso
Joaquim de Oliveira Lopes (1863-1935) — benemérito da freguesia de Avintes, Portugal

Ver também

Desambiguações de antropônimos